Bridger kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Bridger,

USA 

 Bridger (ort), Montana, Carbon County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar